Storbränntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storbränntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Storbränntjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn